Новгоро́дська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Новгород.

 Новгородська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Новгородська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Новгородська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Новгородська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Новгородська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Новгородська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Новгородська вулиця — колишня назва вулиці Хутірська у місті Дніпро.
 Новгородська вулиця — колишня назва вулиці Любомира Гузара у місті Івано-Франківськ.
 Новгородська вулиця — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Кривий Ріг.
 Новгородська вулиця — колишня назва вулиці Охтирської в місті Кропивницький.

Вулиці